SPEA steht als Abkürzung für:
 South Pacific Evangelical Alliance, siehe Weltweite Evangelische Allianz
 Spea Software, einen ehemaligen Hardwarehersteller
 Streptococcal Pyrogenic Exotoxin A, siehe Superantigen
 Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (Portugiesische Vereinigung für das Studium der Vögel, eine portugiesische Vogelschutz-Vereinigung)

Spea steht für:
 Spea (Gattung), eine Gattung der Amerikanischen Schaufelfußkröten

Abkürzung